Никола Станковић (Сомбор, 18. децембар 1993) српски је фудбалер.

Каријера 
Станковић је фудбалом почео да се бави у родној Црвенки, одакле је касније отишао у београдски Партизан. Сениорску каријеру отпочео је у Инђији где се задржао неколико година. У лето 2015. потписао је за ОФК Бачку из Бачке Паланке, а по истеку сезоне 2015/16. напустио је клуб. Убрзо је прешао у нишки Раднички за који је дебитовао у Суперлиги Србије. По одласку из Радничког годину дана провео је у грчкој Лариси, а онда је потписао за Вождовац. У Раднички се вратио почетком 2021, а крајем септембра исте године одиграо је 100. утакмицу за клуб. Крајем јуна 2022. Станковић је потписао за Младост из Новог Сада. Клуб је напустио почетком децембра исте године.

Репрезентација 
Након одустајања неколицине фудбалера, тадашњи селектор репрезентације Србије, Славољуб Муслин, накнадно је упутио позив Станковићу за пријатељски сусрет селекције играча из домаћег такмичења против екипе Катара, 29. септембра 2016. Станковић је на тада одиграо читаву утакмицу, а домаћи састав Катара победио је резултатом 3 : 0.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Спортисти из Сомбора
Српски фудбалери
Фудбалери Инђије
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери АЕЛ (Лариса)
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Младости Нови Сад
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Суперлиге Грчке
Српски фудбалски репрезентативци